СВТ — самозарядная винтовка Токарева;
 СВТ — система впрыска топлива.
 СВТ — средство вычислительной техники

См. также SVT (значения).